Wachowicz – polskie nazwisko. Na początku lat 90. XX wieku Polskę zamieszkiwało ponad 3 tys. osób je noszących.

Osoby o nazwisku Wachowicz:
 Andrzej Wachowicz – ujednoznacznienie
 Barbara Wachowicz (1937-2018) – polska pisarka, fotografik, scenarzystka;
 Ewa Wachowicz (ur. 1970) – polska producentka telewizyjna, Miss Polonia 1992, III wicemiss w konkursie Miss Świata
 Franciszek Wachowicz (1916-1988) – polski polityk komunistyczny, poseł na Sejm PRL II, III, IV i V kadencji
 Henryk Wachowicz (1909–1967) – łódzki działacz socjalistyczny;
 Janusz Wachowicz (ur. 1949) – dziennikarz radiowy, lektor telewizyjny, publicysta prasowy;
 Marcin Wachowicz (ur. 1981) – polski piłkarz występujący na pozycji napastnika;
 Mikołaj Juliusz Wachowicz (ur. 1971) – pisarz, publicysta, politolog;
 Włodzimierz Wachowicz (ur. 1946) – polski piłkarz ręczny, uczestnik Igrzysk Olimpijskich w 1972 roku;
 Zbigniew Wachowicz (ur. 1972) – polski piłkarz występujący na pozycji obrońcy;
 Artur Wachowicz (ur. 1971) - polski matematyk, profesor Politechniki Łódzkiej;

Zobacz też

Przypisy 

Polskie nazwiska